Ninian może dotyczyć: 
 Ninian – imię męskie nieznanego pochodzenia
 Ninian – rzeka we Francji, przepływająca przez tereny departamentów Côtes-d’Armor oraz Morbihan